Hieron (griechisch Ἱέρων) ist der Name folgender Personen:

 Hieron I. von Syrakus († 466 v. Chr.), Tyrann von Gela und von Syrakus
 Hieron II. von Syrakus (um 306 v. Chr.–215 v. Chr.), König von Syrakus
 Hieron (Töpfer) († nach 450 v. Chr.), attischer Töpfer
 Hieron von Soloi († nach 320 v. Chr.), griechischer Seefahrer
 Hieron (Maler) († nach 71 v. Chr.), griechischer Maler
 Hieron (Koroplast) († nach 50 v. Chr.), griechischer Koroplast
 Hieron (Heiliger) († 856?), Missionar 
 Titus Domitius Hieron, römischer Offizier

Hieron steht für:
 Hieron (Xenophon), Werk von Xenophon
 Hieron (Architektur), griechischer Kultort
 Titularbistum Hieron, Titularbistum in Kleinasien

Hiera steht für:
 Hiera (Ritual), Ritual im griechischen Opferwesen
 Hiera, Arzneimischung, siehe Latwerge #Zubereitung und Geschichte

Siehe auch:
 Hiero